Vaths ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Baigts 
 Baigts-de-Béarn (Vaths de Bearn)
 Bats (Landes)